Corazza è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Corazze, Corazzi, Corazzini, Corazzo.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente settentrionale, è presente prevalentemente nel Veneto, a Bologna e Ferrara e a Roma.

Potrebbe derivare dal prenome medioevale Coraza, dal fatto che il capostipite militasse nell'esercito o da una sua grande resistenza fisica o morale.

In Italia conta circa 1771 presenze.

La variante Corazzi è tipica di riminese, pesarese, fiorentino, aretino, perugino e romano; Corazzini compare a Massa, Roma e Pescara; Corazze e Corazzo sono estremamente rari.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani